Honz ist der Familienname folgender Personen:
 Herbert Honz (* 1942), deutscher Radrennfahrer
 Karl Honz (* 1951), deutscher Leichtathlet
 Kathrin Honz (* 1982), deutsche Medizinerin
 Thomas Honz (* 1989), deutscher Maler